Крушћица може бити:

 Крушћица (Витез), насељено мјесто у општини Витез, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Крушћица (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Крушчица